Dalembert ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Baptiste le Rond d’Alembert (1717–1783), Mathematiker und Physiker, Philosoph der Aufklärung
 Louis-Philippe Dalembert (* 1962), französischsprachiger haitianischer Schriftsteller
 Samuel Dalembert (* 1981),  kanadisch-haitianischer Basketballspieler

D’Alembert steht für:
 (5956) D’Alembert, Asteroid des Hauptgürtels